Kamphoevener, ursprünglich Kamphövener, ist der Familienname von

Bernhard Casper Kamphøvener (1813–1846), dänischer Botaniker und Teilnehmer der Weltumseglung der Galathea
Fritz Kamphövener (1834–1865), deutscher Maler (Bruder von Louis) 
Hieronymus Kamphövener (1757–1824), deutscher Verwaltungsjurist in dänischen Diensten
Kurt von Kamphoevener (1887–1983), deutscher Diplomat (Sohn von Louis)
Louis von Kamphövener (1843–1927), deutscher Offizier und Berater der türkischen Armee von 1882 bis 1909
Elsa Sophia von Kamphoevener (1878–1963), deutsche Schriftstellerin und Märchenerzählerin (Tochter von Louis)